Apache je lahko:

 indijansko pleme Apači
 spletni strežnik Apache
 MBDA Apache - francoski raketni sistem
 AH-64 Apache - jurišni helikopter
 Westland WAH-64 Apache - jurišni helikopter
 Apache, Oklahoma